Schloss Hardenberg ist der Name von

 Schloss Hardenberg (Nörten-Hardenberg) in Nörten-Hardenberg
 Schloss Hardenberg (Velbert) in Neviges

Siehe auch: Schloss Neuhardenberg